Група Д на Светском првенству у фудбалу 2010. је играла своје утакмице између 13. јуна и 23. јуна 2010. Група је била састављена од репрезентација Немачке, Аустралије, Србије и Гане. У осмину финала су прошле Немачка и Гана.

Састави 
 Састави репрезентација групе Д

Табела 

Сва времена су локална (UTC+2)

Србија - Гана

Немачка - Аустралија

Немачка - Србија

Гана - Аустралија

Гана - Немачка

Аустралија - Србија

Референце 

Г